

Фоминська — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Фоминська — присілок, Колензьке сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Фоминська — присілок, Морозовське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Фоминська — присілок, Тотемський район, Вологодська область